Charles Clerc peut désigner :

 Charles Borel-Clerc, de son vrai nom Charles Clerc, (1879-1959), compositeur français
 Charles Clerc (1908-1967), résistant, Compagnon de la Libération et industriel français
 Charles Clerc, personnalité politique suisse
 Charles Clerc (1906-2015), supercentenaire français

Notes, sources et références